Front de gauche peut faire référence à différents partis ou mouvements politiques dans divers pays :
 Front de gauche, une coalition de partis de la gauche antilibérale française ;
 Front de gauche - Fédération de la jeunesse communiste, l'organisation de jeunesse du Parti communiste ouvrier hongrois ;
 Front de gauche, une coalition de partis politiques indiens ;
 Front de gauche, une coalition de plusieurs organisations d'extrême gauche russes ;
 Front de gauche, un mouvement d'intellectuels tchécoslovaques des années 1930 ;
 Front de gauche et des travailleurs, une coalition de partis trotskistes argentins.

Voir aussi 
 Front des gauches, une coalition de partis de gauche et d’extrême gauche belges